Robert McLachlan (wielrenner) - Australisch wielrenner, geboren 17-4-1971
 Robert McLachlan (entomoloog) - Engels entomoloog (1837 - 1904)
 Robert McLachlan (cinematograaf) - Amerikaans-Canadees cinematograaf, geboren 23-3-1956